Meropeidae är en familj av näbbsländor. Meropeidae ingår i ordningen näbbsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Meropeidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Näbbsländor
Meropeidae